Eternal Rest steht für

 Eternal Rest (australische Band), eine australische Death-Metal-Band
 Eternal Rest (deutsche Band), eine ehemalige deutsche Alternative-Rock-Band